Quibell ist der Familienname der folgenden Personen:

 James Edward Quibell (1867–1935), britischer Ägyptologe
 Michelle Quibell (* 1984), US-amerikanische Squashspielerin